Bongs ist der Familienname folgender Personen:

 Rolf Bongs (Schriftsteller, 1875) (1875–1943), deutscher Schriftsteller, Anthologist und Übersetzer
 Rolf Bongs (1907–1981), deutscher Schriftsteller